Let It Go – album di Stanley Turrentine del 1966
Let It Go – singolo dei Def Leppard del 1981, dall'album High 'n' Dry
Let It Go – album di Tim McGraw del 2007
Let It Go – album di Will Young del 2008
Let It Go – singolo di Will Young del 2009, dall'album omonimo
Let It Go – singolo di Mitchel Musso e Tiffany Thornton del 2009
Let It Go – singolo di Devlin del 2011, dall'album Bud, Sweat and Beers
Let It Go – singolo di Alexandra Burke del 2012, dall'album Heartbreak on Hold
Let It Go – singolo di Wiz Khalifa del 2012, dall'album O.N.I.F.C.
Let It Go – canzone dal film Disney Frozen - Il regno di ghiaccio, interpretata in diverse versioni da Idina Menzel, Demi Lovato e altri
Let It Go – singolo di James Bay del 2014